Асијенда Вијеха има више значења:

 Асијенда Вијеха (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Асијенда Вијеха (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Асијенда Вијеха, Ла Асијенда (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Асијенда Вијеха (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Асијенда Вијеха, Сантијаго (Тарандаквао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Асијенда Вијеха (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Асијенда Вијеха (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Асијенда Вијеха (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Асијенда Вијеха (Мискијавала де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Асијенда Вијеха (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Асијенда Вијеха (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Асијенда Вијеха (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Асијенда Вијеха (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Асијенда Вијеха (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Асијенда Вијеха (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Асијенда Вијеха (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Асијенда Вијеха (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Асијенда Вијеха (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Асијенда Вијеха (Ероика Сиудад де Ехутла де Креспо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Асијенда Вијеха, Сан Гиљермо (Сан Симон Алмолонгас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Асијенда Вијеха (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Асијенда Вијеха (Санто Доминго Теохомулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Асијенда Вијеха (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Асијенда Вијеха, Салидо (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Асијенда Вијеха (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Асијенда Вијеха (Тепетлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Асијенда Вијеха (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Асијенда Вијеха (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Асијенда Вијеха (Санта Марија де ла Паз), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику